Mazzullo o también variantes tales como Mazullo o Mazzulo o Marzullo, es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

Personas

Políticos 
 Carlos Mazzulo (?-), también conocido como Carlos Mazzulo Gaitan, político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.

Periodistas, locutores, activistas sociales 
 Gigi Marzullo (1953-), periodista italiano y también conductor de televisión.
 Yvonne Pearce Mazzulo (1977-), periodista y activista estadounidense, y también escritora.

Artistas 
 Giuseppe Mazzullo (1913-1988), escultor y artista italiano.

Científicos y docentes 
 Keith Marzullo (?-), estadounidense, especialista en ciencias de la computación, y quien creó un algoritmo que lleva su apellido.